Recto (od łac. rectus – prosty) – w typografii to pierwsza (czytana najpierw) stronica karty, zwykle oznaczona nieparzystą paginą. Zwana również stronicą pierwszą, prawą lub nieparzystą.

Zobacz też 

 verso
 folio
 plano (format arkusza)

Typografia